James McCleary est un nom pouvant désigner:

 (1853-1924), homme politique américain du Minnesota
 (c. 1923-2012), joueur nord-irlandais de football

Voir aussi

McCleary, James